Piesza Pielgrzymka Drohiczyńska na Jasną Górę – piesza pielgrzymka na Jasną Górę z  diecezji drohiczyńskiej. Wyjście pierwszej grupy z Bielska Podlaskiego ma miejsce 30 lipca, wejście na Jasną Górę odbywa się 13, zaś oficjalne zakończenie 15 sierpnia. Pielgrzymka jest corocznie organizowana od 1991 roku.

W 2010 roku w XX jubileuszowej pielgrzymce uczestniczyło 822 pątników.

Pielgrzymkę drohiczyńską tworzy obecnie pięć grup:
 Bielska (zielona) - dekanaty: bielski, brański i hajnowski,
 Drohiczyńska (fioletowa) -  dekanaty: ciechanowiecki, drohiczyński, sarnacki i siemiatycki,
 Sokołowska (pomarańczowa) - dekanaty: sokołowski i sterdyński, 
 Węgrowska (niebieska) - dekanat węgrowski,
 Łochowska (żółta) - dekanat łochowski.
Dodatkową grupą jest Grupa Duchowa, do której zapisują się osoby niemogące z różnych powodów pielgrzymować pieszo, lecz przedstawiają swoje intencje i łączą się duchowo, poprzez modlitwę z pielgrzymującymi.

Trasa 
Trasa wychodzącej najwcześniej grupy bielskiej liczy 422,5 km i jest podzielona na 15 etapów. Przebieg trasy przedstawia poniższa tabela:

Zobacz też 
 Piesze pielgrzymki na Jasną Górę

Przypisy 

Diecezja drohiczyńska
drohiczyńska